Taal
 Talen (India)
 John Talen